Wenn die Flut kommt ist der Titel folgender Filme:

 Wenn die Flut kommt (1958), französischer Film von François Villiers
 Wenn die Flut kommt (2004), belgisch-französischer Film von Yolande Moreau und Gilles Porte